

Населені пункти та їхні частини
 Уршулін — гміна в Володавському повіті Люблінського воєводства
 Уршулін — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Уршулін — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Уршулін — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Уршулін — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Уршулін — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Уршулін — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Уршулін — частина села Кнапи в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Уршулін — колонія в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Уршулін — осада в гміні Накло-над-Нотецем Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки